

Апрель 
 9 апреля — Вальдетруда — святая Римско-Католической церкви, аббатиса, сестра святой Адельгунды, является покровительницей города Монс и провинции Эно, Бельгия.

Октябрь 
 17 октября — Анструда — святая игумения.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Абу-ль-Асвад ад-Дуали — арабский лингвист, автор первого свода правил арабского языка и первой системы огласовок для арабского письма.
 Бертари — король лангобардов (661—662 и 671—688).
 Берхар — майордом Нейстрии и Бургундии (686—688).
 Иоанн Бергамский — итальянский прелат, Ординарий епархий Бергамо, священномученик.
 Маджнун (Каис ибн аль-Мулаувах) — полулегендарный арабский поэт из племени бану Амир.

0688
Умершие в 688 году